

Toponyme 
Ἑλλάς (Ellás), génitif Ἑλλάδος (Elládos), toponyme grec ancien utilisé pour : 
 La Grèce dans son ensemble, comme le nom principal que ses habitants modernes lui connaissent.
 La région de  en Thessalie.
 Selon la légende, une ville de Phthiotide, fondée par Hélène.
 La , par opposition à la péninsule du Péloponnèse et aux îles grecques.
 Nom de l'ensemble des terres habitées par les Hellènes, c'est-à-dire toute la Grèce antique, y compris les colonies grecques.
 Le thème de l'Hellas () est un thème byzantin englobant des parties de la Grèce-Centrale, de la Thessalie et du Péloponnèse.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Hellas Planitia est un bassin d'impact sur la planète Mars.
 Le quadrangle d'Hellas est une région martienne.
 Les  sont une chaîne de montagnes martienne.

Culture et société

Marine 
  (1826-1831), frégate de la marine grecque, brûlé par l'amiral Andréas Miaoulis
  (1859-1906), navire amiral de la marine grecque
  (1935-1989), ferry à bord duquel l'ex-premier ministre Sophoklis Venizelos meurt en 1964

Sports 
 Le Hellas Vérone Football Club est un club de football italien.
 Le Hellas Den Haag est un club de handball néerlandais.
 Le IK Hellas Stockholm est un club de handball suédois.